Amaury III peut désigner :
  (?-1137), seigneur de Montfort et comte d'Évreux ;
 Amaury III de Craon, seigneur de Craon, seigneur de Sablé (~1280-1333), sénéchal d'Aquitaine ainsi que sénéchal d'Anjou, Maine et Touraine.